Streblow ist Familienname folgender Personen:

 Lothar Streblow (* 1929), deutscher Autor
 Rita Streblow, Gebäude- und Energietechnikerin